Badlands steht für:

 Badlands, Landschaftsform
 Kanadische Badlands, Alberta
 Badlands-Nationalpark in South Dakota
 Badlands – Zerschossene Träume, US-amerikanischer Spielfilm (1973)
 Badlands (1995), rumänisch-amerikanischer Spielfilm
 Badlands (Computerspiel), Computerspiel
 Badlands (Band), US-amerikanische Rockband

Siehe auch:
 Badland
 Into the Badlands, Fernsehserie